Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2014 го́да () — 26-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу, который проходил с 8 марта по 29 ноября 2014 года. В турнире выступали 10 клубов, которые сыграли между собой в 4 круга (по 2 раза дома и в гостях).

После лицензирования команд было поинято решение, что по спортивному принципу А Лигу покидает клуб, занявший последнее, 9-е, место в предыдущем чемпионате («Таурас»), а победитель I лиги («Гранитас») и третий призёр («Тракай») будут играть в А Лиге.

За 4 тура до окончания турнира чемпионом стал Жальгирис. В предпоследнем туре Круоя впервые обеспечила себе медали чемпионата Литвы.

После поражения в 19-м туре от Атлантаса (со счётом 0:12) у Дайнавы было 108 пропущенных мячей, а в оставшихся матчах она пропустила почти втрое меньше (35).

В последнем туре Банга не явилась на матч с Жальгирисом. 12 декабря Дисциплинарный комитет засчитал ей техническое поражение со счётом 0:3 и назначил штраф размером 10000 литов (2896,2 евро).

В связи с тем, что финалисты Кубка Литвы ранее завоевали места в еврокубках, Тракай получил это право, как клуб, ставший четвёртым в чемпионате.

Матчи транслировала национальная публичная компания LRT на каналах LRT televizija и LRT Lituanica, благодаря последнему их можно было смотреть за рубежом.

Участники

География соревнования

Стадионы

Тренеры, капитаны и поставщики формы

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий и четвёртый круг

Пояснения к таблицам

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Литвы по футболу 2013/2014
 Кубок Литвы по футболу 2014/2015

Ссылки 
 Официальный сайт А-Лиги
 Rsssf.com

Чемпионат Литвы по футболу
Литва
Спорт в Литве в 2014 году
Футбол в Европе в 2014 году